Der DUB-Pokal 2007/08 war die erste Spielzeit um den Pokal des deutschen Unihockey-Bundes. Er wurde vom 1. Dezember 2007 bis zum 8. Juni 2008 ausgetragen. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im Rahmen eines Final Fours, das in Magdeburg stattfand, ausgetragen.

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 
Das Final Four fand am 7. und 8. Juni 2008 in Magdeburg statt.

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 unihockey-portal.de: DUB-Pokal Saison 2007/2008 Ergebnisse

Unihockey 2007
Unihockey 2008

Männerunihockeywettbewerb
Sportsaison 2007/08